Korzert ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Korzert (Wuppertal), ein Ortsteil der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Korzert (Velbert), ein Ortsteil der Stadt Velbert, Nordrhein-Westfalen